Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 7-5, 7-5 Jonas Björkman e Maks Mirny.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (finalisti)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinalisti)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinalisti)
 Martin Damm /  Leander Paes (terzo turno)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (terzo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (secondo turno) 
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (terzo turno) 
  Simon Aspelin /  Chris Haggard (secondo turno) 
  František Čermák /  Jaroslav Levinský (terzo turno) 
  Wesley Moodie /  Todd Perry (terzo turno) 
  Leoš Friedl /  Michael Kohlmann (primo turno) 
  Ashley Fisher /  Tripp Phillips (secondo turno) 
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2007
ATP Tour 2007